Blh může znamenat:
 Blh (řeka)
 Blh (hrad)

Související články 
 lingvistická obměna slova Balog v slovenských názvech
 Veľký Blh
 Blh nad Ipľom – Balog nad Ipľom
 Čierny Blh – Čierny Balog